

Acronimi 
 High Frequency of Recombination (alta frequenza di ricombinazione) è il nome di una cellula che integra il plasmide F al suo DNA cromosomico.
 HFR acronimo di High Frame Rate. Elevata frequenza di fotogrammi, è il nome di una nuova tecnica di ripresa e di proiezione in ambito cinematografico, introdotta dal regista Peter Jackson nel 2012 con la trilogia dello Lo Hobbit. Essa abbandona lo standard dei classici "24 fotogrammi al secondo", introducendo una nuova velocità dai "48 ai 60 fotogrammi al secondo", il doppio della velocità normale. Questa tecnica ottiene immagini più fluide e quasi prive di artefatti visivi.

Codici 
 HFR – codice vettore ICAO di Heli France